Plaats in Indonesië
 Pakuan Baru (Jambi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi
 Pakuan Baru (Pakuan Ratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung